Форест Уитакър () е американски актьор и режисьор.

Биография 
Роден в Лонгвю, Тексас на 15 юли 1961 година. За участието си в „Последният крал на Шотландия“, актьорът получава награди „Оскар“ в категорията „Най-добър актьор“, „Златен глобус“ в категория „Най-добър актьор в драматичен филм“, както и награда „БАФТА“. Той става едва четвъртият чернокож носител на Награда на филмовата академия на САЩ, след Сидни Поатие, Дензъл Уошингтън и Джейми Фокс. Форест е вегетарианец и има 4 деца. Също така има черен пояс по карате.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 
  Речта му на церемонията по връчването на наградите „Оскар“

Американски актьори и актриси
Афроамерикански актьори
Носители на „Оскар“
Мъничета за актьори
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Еми
Игбо